«Жестокие игры» — экстремально-спортивное телешоу на «Первом канале», просуществовавшее 3 сезона. Российский аналог телеигры «Вынос» () на телеканале ABC в США. Премьера шоу в России прошла 7 марта 2010 года в 21:15 после программы «Время». Программа «Жестокие игры» является адаптацией формата «Wipeout», которая разработана компанией «Endemol», и снимается по лицензии телеканалами более чем 25 различных стран. Ведущие программы — Яна Чурикова, Кирилл Набутов и до 2-го сезона Дмитрий Дибров. В 3-ем сезоне ведущие телешоу сами приняли участие.

Правила игры 
Специально для проведения шоу в 40 км от Буэнос-Айреса был построен конкурсный городок. Для участия в игре отбирается десять человек (пять женщин и пять мужчин). Отбор проходят как звёзды, так и обычные люди. Им приходится участвовать в таких конкурсах, которые не проходили даже участники Больших гонок.

Команда из десяти человек — пятеро мужчин и женщин — проходят испытания на полосе препятствий. Игра разделена на четыре этапа. Победитель каждой игры проходит в финал сезона.

Шоу требует от участников хорошей спортивной формы и уверенности в себе. Все участники проходят подготовочную полосу МЧС. При отказе продолжать игру участник дисквалифицируется. В каждой серии проекта в игру вступает команда из десяти человек (пятерых мужчин и пятерых женщин), но каждый бьётся сам за себя.

Испытания

«Прямой удар» / «Грязное дело» 
Квалификационный тур, который проходят все десять участников. Им надо за наименьшее время пройти полосу препятствий. Обычно она состоит из следующих частей:

1 вариант:
 Спуск на платформы.
 Испытание с грязью на равновесие — к примеру, шатающиеся планки, резиновые панцири, опрокидывающиеся кубики, кнопки на грязи. В 4 и 6 сериях были испытания с водой — брёвна и «грибы».
 Стена с боксёрскими перчатками (зачастую называется «стеной Кости Цзю»). Участникам надо как можно быстрее пройти стену из боксёрских перчаток, которые случайным образом ударяют участника. Если он не дошёл до серебряного захвата, ему придётся попробовать ещё раз.
 Большие шары — серия из четырёх огромных резиновых шаров, на которых участнику надо удерживать равновесие и дойти до противоположной стороны.
 Прыжок с тарзанкой — участник должен использовать тарзанку для приземления в спасательные круги, удерживания на стене остановки на платформе и т. д. для зачёта минимального времени. В случае падения, участнику придется либо подниматься до финиша, либо плыть до отдельной финишной платформы.

2 вариант:
 Спуск на платформы.
 Испытания с грязью: «Адские клавиши», Прыжок с тарзанкой, Шатающейся бочки.
 Стена с боксёрскими перчатками.
 Большие шары — серия из четырёх огромных резиновых шаров, на которых участнику надо удерживать равновесие и дойти до противоположной стороны. Если участник слишком долго стоит, готовясь к прыжку, — участника толкает молот-мотиватор.
 Испытания над водой — нужно прыгать на подвешенные платформы.

В третьем сезоне испытание стало третьим, и следовательно, его проходят 6 участников. Препятствия таковы:

 Спуск на платформы.
 Испытания с грязью (откидывающиеся платформы, кресты) или с водой (вращающиеся кольца).
 Стена с боксёрскими перчатками. Если участник не дошёл до серебряного захвата, ему придётся попробовать ещё раз.
 Большие шары.
 Вращающееся колесо с фигурами (квадратом, кругом, треугольником), через которое участнику надо пройти, либо прыгнув в фигуру с платформы или батута, либо съехав с «детской» горки.

Те двое участников, которые показали худшее время, выбывают из игры. Также из игры выбывают те, кто отказался выступать дальше. Победитель каждой группы получает 5 (в первом сезоне) или 10 (во втором и третьем сезонах) секунд бонусного времени.

В третьем сезоне абсолютный рекорд по прохождению данного препятствия принадлежит Сергею Улегину, который «пролетел» этот конкурс всего за 1 минуту 4 секунды.

«Боевое крещение» 
Используется с 3 сезона. Участвуют все 10 участников. Им надо: пробежать по какой-либо из трёх вращающихся зелёных стрелок в центр круга и выбежать из него по красной. Всё это время в противоположную сторону будет крутиться крестовина, которая пытается сбить участников. Проползать под ней нельзя. С красной стрелки участник попадает на качающуюся платформу, а с неё — на финиш. В последних 4 сериях в этом испытании применялось усложнение в виде «душа» из мыльной пены.

«Сбитый лётчик» 
В этом конкурсе принимают участие оставшиеся участники. Стоя на высоких и узких подиумах, необходимо перепрыгивать через вращающуюся планку, которая с каждым вращением поднимается выше и ускоряется. На конце планки устанавливаются разные препятствия: одиночный валик, кольцо, резиновые вертикальные столбики и так далее. Первые двое участников каждого пола, которые упадут с подиума, покидают игру. Победитель получает 5 (в первом сезоне), 10 (во втором) секунд бонусного времени.
Во 2 сезоне 8 игры победителем стал Илья Новиков, и это был самый короткий «Сбитый лётчик».

«Зона перегрузки» / «Адский марафон» 
Участников сначала раскручивают на вращающейся установке до головокружения, после чего им надо пройти небольшой курс препятствий, который требует отличного чувства равновесия — это повторяется дважды. Те участники, которые финишируют первыми в забегах, проходят в финал состязания и получают бонусные 5 (в первом сезоне), 10 (во втором и третьем сезонах) секунд. Из игры выбывают двое самых медленных участников.

«Особо опасен» / «Огненная земля» 
В конкурсе принимают участие четверо лучших. Каждому из них предстоит пройти большую полосу препятствий:

1 вариант (использовался в первом сезоне, 5-8 сериях второго сезона) :
 Спуск с крутой горки;
 Бревно, намазанное маслом;
 Катящиеся бочки, через которые необходимо перепрыгивать;
 «Стена плача» (стена с потоками воды) — необходимо использовать специальные захваты в стене, чтобы добраться до её конца;
 Вращающегося конуса с выступами, за которые надо зацепиться и прыгнуть на другой мат;
 Неровного крутящегося бревна;
 Батутов, на которые надо прыгать, чтобы добраться до финиша.
 Финальная платформа и финальная кнопка.

2 вариант(использовался в 1-4,9 сериях второго сезона и третьем сезоне):
 Спуск с крутой горки;
 Наклонная плоскость с мощным потоком воды;
 «Стена плача»;
 Дорожка и столбы и 2 стрелки которые норовят сбить участников;
 3 платформы с препятствиями (домики, столбы) или без них;
 Финальная платформа и финальная кнопка.

Победителем среди двоих участников считается тот, кто показал лучшее время.

«Железный фактор» (1-й сезон) 
Если оба игрока одного пола покажут одинаковое время, то в начале следующей игры проводится «тай-брейк» — игра «Железный фактор». Участники хватаются за перекладину, закреплённую за вертолёт, который затем начинает делать виражи, всё быстрее и быстрее. Тот из них, кто дольше продержится над водой, выигрывает.
Финальное испытание: В финале испытание «Железный фактор» представляло собой подвешенную на большую высоту конструкцию. Участнику-мужчине нужно было пройти по ней, собирать и бросать вниз флажки. Победителем считался участник, прошедший испытание за наименьшее время

«Адский марафон» (1-й сезон) 
В первом варианте испытания участники должны были как можно дольше удержаться на беговой дорожке и уклоняться от огромного шара, который был сверху и опускался вниз. Во 2-м варианте испытания участники должны были пройти беговую дорожку за минимальное время. Препятствия — подвешенные маты и шарики, которые организаторы бросали под ноги участникам. Испытание «Адский марафон» со 2 сезона было упразднено и было заменено испытанием «Зона перегрузки».

«Чёртово колесо» 
Использовалось со 2 сезона.
Участники стоят на огромных гвоздях, а недалеко от них крутятся 3 стрелки. Одна из них — это мостик, через который надо перелезть в центр и сесть на сидушку. Другие 2 стрелки пытаются сбить с мостика участника.
В следующий тур проходят 6 участников из 8.
В третьем сезоне название «Чёртово колесо» приняло новое испытание, в котором участнику надо дольше всех держаться на бегу по вращающемуся назад конусу, перепрыгивая при этом сбивающую рогатку.

«Аргентинская дуэль» 
В первом сезоне она проводилась только единожды из-за одинакового результата двух участников в финале предыдущей игры и тогда имела название «Железный фактор». Во втором и третьем сезонах в выпусках появлялись специальные гости, которые имели право вернуть в игру одного участника. После двух выпусков выбранные участники встречались в аргентинской дуэли. Правила этих дуэлей были различными. Тот, кто одерживал победу в дуэли, получал право участвовать в новом выпуске, а тот, кто проигрывал, отправлялся домой.

Список аргентинских дуэлей

Участники проекта

Первый сезон 
Всего — 69 участников.

1-я игра

2-я игра

3-я игра

4-я игра

5-я игра

6-я игра

7-я игра

Финал сезона 

 *  По решению финалиста 1-ой игры Александра Пашутина

Второй сезон 
Всего — 77 участников.

1-я игра

2-я игра

3-я игра

4-я игра

5-я игра

6-я игра

7-я игра

8-я игра

Финал сезона 

 *  Из-за травмы финалистки 3-ей игры Анастасии Кочетковой
 *  Из-за травмы финалиста 4-ой игры Павла Прилучного
 *  По решению финалиста 6-ой игры Вадима Олейника

Третий сезон 
Всего — 67 участников.

1-я игра

2-я игра

3-я игра

4-я игра

5-я игра

6-я игра

7-я игра

Финал сезона 

 *  Выбор финалиста 2-ой игры Алексея Наумова

Звёздные эксперты

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

Травматизм

1-й сезон 
 В 7 игре телеведущая Аврора на финальном испытании испытала болевой шок в области спины.
 В финале актёр Никита Пресняков во время прохождения испытания с шарами вывихнул плечевой сустав, а актриса Ольга Ефремова испытала болевой шок после растяжения спинных суставов во время падения в воду.

2-й сезон 
 В 3 игре певица Анастасия Кочеткова на финальном испытании получила травму тазобедренного сустава, а теннисистка Динара Сафина неудачно упала с шаров, получив легкую травму спинных суставов.
 В 6 игре актриса Мария Сёмкина получила травму лица на первом испытании, пожарный Филипп Асташов получил перелом руки на втором испытании, а спортсменка Оксана Казакова получила травму коленной чашечки.

3-й сезон 
 В 1 игре певица Корнелия Манго неудачно упала с вращающегося конуса во втором испытании, получив травму шейного позвонка.

Сезоны

Первый сезон 
Передачи первого сезона транслировались с 7 марта по 15 мая 2010 года.
Всего было снято 9 серий:
 1 серия — 7 марта 2010 года — длительность: 1 час 15 минут;
 2 серия — 13 марта 2010 года — длительность: 1 час 15 минут;
 3 серия — 20 марта 2010 года — длительность: 1 час 15 минут;
 4 серия — 27 марта 2010 года — длительность: 1 час 15 минут;
 5 серия — 10 апреля 2010 года — длительность: 1 час 40 минут;
 6 серия — 17 апреля 2010 года — длительность: 1 час 40 минут;
 7 серия — 24 апреля 2010 года — длительность: 1 час 40 минут;
 8 серия. Дайджест — 2 мая 2010 года — длительность: 1 час 40 минут;
 9 серия. Финал — 15 мая 2010 года — длительность: 1 час 40 минут.

Второй сезон 
Передачи второго сезона транслировались с 27 февраля по 28 мая 2011 года.
Всего было снято 11 серий:

 1 (10) серия — 27 февраля 2011 года
 2 (11) серия — 6 марта 2011 года
 3 (12) серия — 13 марта 2011 года
 4 (13) серия — 20 марта 2011 года
 5 (14) серия — 27 марта 2011 года
 6 (15) серия — 3 апреля 2011 года
 7 (16) серия — 10 апреля 2011 года
 8 (17) серия — 17 апреля 2011 года
 9 (18) серия. Дайджест — 24 апреля 2011 года
 10 (19) серия. Финал — 15 мая 2011 года
 11 (20) серия. Дайджест — 28 мая 2011 года

Третий сезон 
Передачи третьего сезона транслировались с 21 апреля по 7 июля 2012 года.
Всего было снято 8 серий:

 1 (21) серия — 21 апреля 2012 года
 2 (22) серия — 30 апреля 2012 года
 3 (23) серия — 19 мая 2012 года
 4 (24) серия — 26 мая 2012 года
 5 (25) серия — 2 июня 2012 года
 6 (26) серия — 23 июня 2012 года
 7 (27) серия — 30 июня 2012 года
 8 (28) серия. Финал — 7 июля 2012 года

Примечания

Ссылки 
 Жестокие игры современного ТВ — интервью с Яной Чуриковой, передача «Телехранитель», «Эхо Москвы», 14.03.2010. 

Телепередачи по алфавиту
Телепередачи Первого канала
Телепередачи Endemol
Телепередачи ГК «Красный квадрат»
Телевизионные игры
Телевизионные экстремальные игры
Интернациональные телепроекты
Телепередачи, запущенные в 2010 году
Телепередачи, закрытые в 2012 году
Дмитрий Дибров